La saison 2011-2012 du Championnat d'Égypte de football est la  du championnat de première division égyptien. Exceptionnellement cette saison, dix-neuf clubs égyptiens prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur.

Al Ahly SC, tenant du trophée depuis 2005, va tenter de remporter un  cette saison. Ses principaux rivaux sont Zamalek SC et Ismaily SC.

À cause du drame de Port-Saïd, le championnat est interrompu le . Le , la fédération égyptienne prend la décision d'annuler le reste de la saison, expliquant qu'il n'y aurait pas le temps nécessaire pour terminer la compétition dans les délais, car la sélection nationale doit disputer les éliminatoires pour les Jeux Olympiques mais aussi pour la CAN 2013. La Coupe d'Égypte est maintenue et un tournoi amical, le Tournoi des Martyrs est mis en place pour permettre de récolter des fonds pour les familles des victimes du drame de Port-Saïd. La fédération annonce également que le club d'Al-Masry Club ne peut pas participer aux deux compétitions.

C'est finalement le classement de la saison précédente qui est utilisé pour déterminer les qualifiés en Ligue des champions et en Coupe de la confédération. La question des promotions et relégations reste en suspens également.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Égypte de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

2011-2012
Championnat Egypte Football 2011-2012 D1
Championnat Egypte Football 2011-2012 D1
Égypte M1